Castello di Marienburg (in tedesco: Schloss Marienburg) – Pattensen, Germania
Castello di Malbork (in tedesco: Ordensburg Marienburg) – Malbork, Polonia